Кузьмин, Василий:
 Кузьмин, Василий Андреевич (род. 1930) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 Кузьмин, Василий Иванович (1851 — после 1924) — русский хирург, профессор Московского и Казанского университетов.
 Кузьмин, Василий Игнатьевич (1902—1941) — советский писатель.
 Кузьмин, Василий Ильич (1849 — после 1911) — русский архитектор.
 Кузьмин, Василий Михайлович (1924—2014) — советский офицер, Герой Советского Союза.
 Кузьмин, Василий Несторович (1797—1855) — российский востоковед.
 Кузьмин, Василий Петрович (1908—1989) — генерал-майор авиации.
 Кузьмин, Василий Степанович (1924—2002) — капитан Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Кузьмин, Василий Фёдорович (1907—1943) — советский танкист, Герой Советского Союза.